CP 47,497 — синтетический каннабиноид класса циклогексилфенолов.

История 

Первые представители циклогексилфенолов были синтезированы американской фармацевтической компанией Pfizer в 70-х годах XX века. В конце 2008 года исследователями из Германии было обнаружено, что CP 47,497 и его гомологи являлись одними из основных действующих веществ курительных смесей Spice и аналогичных им.

Биологическая активность 

CP 47,497 является мощным агонистом каннабиноидных рецепторов CB1 и более слабым агонистом CB2 (в отличие от тетрагидроканнабинола, основного действующего вещества марихуаны, являющегося частичным агонистом CB1). Действие CP 47,497 на животных аналогично действию тетрагидроканнабинола. Действие на организм человека изучено недостаточно.

Гомологи 

В составе смесей Spice был обнаружен С8-гомолог CP 47,497, отличающийся от последнего длиной боковой цепи.

Примечания

Литература 

 
 
 

Препараты, оборот которых запрещён в РФ (Список I)